Nerijus Dauksevičius (né le  à Elektrėnai en RSS de Lituanie) est un joueur de hockey sur glace lituanien occupant la position de gardien évoluant présentement avec le SC Energija.

Biographie

Carrière en club 
Dauksevičius commence sa carrière avec le SC Energija, une équipe basée à Elektrėnai dans son pays, la Lituanie. À ce moment, l'équipe évoluait en Ligue d'Europe de l'Est de hockey sur glace, lors de sa première année, il ne joua qu'un seul match, mais à chaque année, le nombre augmenta en devenant le gardien numéro 1 de son équipe, le monbre augmente jusqu'en 2008 où il joua un magnifique 38 matchs. À travers les années, Nerijus a participé à plusieurs championnats, mais toujours avec la même équipe puisqu'elle aussi changeait de championnat. En ce moment, il joue en Lettonie ou il a atteint le plateau des 150 matchs dans cette ligue.

International 
Il représente la Lituanie à l'international lors de compétitions.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || SC Energija || EEHL || 1 || || || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || SC Energija || EEHL || 2 || || || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || SC Energija || LLRVC || 
|-
| 2000-2001 || SC Energija || LLRVC ||
|-
| 2000-2001 || SC Energija || EEHL || 4 || || || || || || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || SC Energija || EEHL Div. B || 17 || || || 5,46 || || || 6 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || SC Energija || EEHL Div. B || 10 || || || 3,57 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SC Energija || Virslīga || 7 || || || 4,94 || || || 2 || 3 || || || 5,24 || || || 0
|-
| 2004-2005 || SC Energija || Virslīga || 22 || || || 5,26 || || || 0 || 2 || || || 6,00 || || || 0
|-
| 2005-2006 || SC Energija || Virslīga || 
|-
| 2006-2007 || SC Energija || Virslīga || 31 || || || || || || 14 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || SC Energija || Virslīga || 38 || || || 6,29 || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || SC Energija || Virslīga || 13 || 681 || || 2,73 || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || SC Energija || Virslīga || 24 ||  || || 4,08 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || SC Energija || Virslīga || 24 ||  || || 4,10 || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || SC Energija || Virslīga || 20 || 969 || || || || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || SC Energija || NLRL || 9 || 430 || || || || || 4 || 2 || 120 || || || || || 0
|-
| 2013-2014 || SC Energija || Biélorussie D2 || 30 ||  || 91 || 3,25 || || 2 || 8 || 5 || 299 || 16 || 3,21 || || 0 || 
|-
| 2014-2015 || SC Energija || Biélorussie D2 || 15 || 714 || 44 || 3,69 || || 0 || 25 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || ESSM-2000 || NLRL || 4 || 73 || || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hockey Punks Vilnius || NLRL || 
|-
| 2017-2018 || SC Energija || NLRL || 5 || 192 || || 2,19 || 90,9 || 0 || 0 || 1|| 10|| || 0|| 100|| 0||0 
|-
| 2017-2018 || SC Energija || Biélorussie D2 || 17 || 805 || ||6,48|| || ||0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || SC Energija || NLRL || 8 || 418 || ||3,01|| 89,1 || || 25|| - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 1998 ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 1 || || || 2,84 || || || ||align="left"|  du Groupe C
|-
| 1999 ||align="left"| Championnat du monde  || 3 || || || 3,27 || 82,7 || || 0 ||align="left"|  de la Division  européenne
|-
| 2000 ||align="left"| Championnat du monde  || 4 || 210 || 22 || 6,28 || 81,8 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division  européenne
|-
| 2000 ||align="left"| Championnat du monde junior || 1 || 12 || 1 || 5,03 || 66,67 || 0 || 0 ||align="left"|  du Groupe C
|-
| 2001 ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 || 240 || 14 || 3,50 || 87,4 || 1 || 0 ||align="left"|  de la Division 
|-
| 2002 ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 || 208 || 27 || 7,79 || 84,0 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division 
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde || 1 || 29 || 7 || 14,39 || 82,9 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 225 || 6 || 1,60 || 91,2 || 1 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2004 ||align="left"| Qualifications olympiques || - || - || - || - || - || - || - ||align="left"|  du Groupe F
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 92 || 6 || 3,91 || 90,0 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 71 || 3 || 2,53 || 91,4 || 1 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 80 || 6 || 4,50 || 82,7 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 240 || 15 || 3,75 || 89,5 || 0 || 10 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2008 ||align="left"| Qualifications olympiques || 2 || 119 || 7 || 3,52 || 90,5 || 0 || 0 ||align="left"|  du Groupe C
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 220 || 13 || 3,55 || 89,1 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 182 || 15 || 4,95 || 88,2 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2011 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 100 || 11 || 6,60 || 82,5 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe B
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 1 || 60 || 9 || 9,00 || 78,0 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division B
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 120 || 9 || 4,51 || 88,5 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division B
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || - || - || - || - || - || - || - ||align="left"|  de la Division B

Honneurs et récompenses 

Plusieurs honneurs aux championnats du monde D2

Notes et références 

Naissance en juin 1982
Naissance à Elektrėnai
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace